Метиламины — амины, содержащие один или несколько метильных радикалов.

Как правило, под метиламинами подразумевают:
 метиламин CH3NH2;
 диметиламин (CH3)2NH;
 триметиламин (CH3)3N.